Türkenkopf heißen folgende geographische Objekte:

 Türkenkopf (Sächsische Schweiz), Klettergipfel in der Sächsischen Schweiz
 Türkenkopf (Eifel), Felsformation bei Ernzen in Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Naturdenkmale in Ernzen
 Türkenkopf (Ennstaler Alpen), Felswand der hinteren Haller Mauern bei Unterlaussa, Steiermark (Naturdenkmal)
 Türkenkopf (Mürzsteger Alpen), Felswand der Veitsch bei Niederalpl, Steiermark (Naturdenkmal)

Siehe auch:
 Mohrenkopf